Payzac puede referirse a: 

 Payzac, comuna francesa situada en Ardèche.
 Payzac, comuna francesa situada en Dordoña.